Il tabellone singolare del City Of Surprise Women's Open 2008, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2008, è stato vinto da Sesil Karatančeva. In finale ha sconfitto Angela Haynes (tds n. 8) con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie

  Varvara Lepchenko (primo turno)
  Viktorija Kutuzova (semifinali)
  Brenda Schultz (primo turno)
  Chanelle Scheepers (primo turno)

  Sunitha Rao (primo turno)
  Kathrin Wörle (quarti di finale)
  Maria Fernanda Alves (primo turno)
  Angela Haynes (finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

City Of Surprise Women's Open 2008